Müller-Plantenberg ist der Name von:

 Clarita Müller-Plantenberg (* 1943), deutsche Lateinamerikanistin und Soziologin
 Urs Müller-Plantenberg (* 1937), deutscher Lateinamerikanist und Soziologe